Мисс мира 1956 () — 6-й ежегодный конкурс красоты, состоявшийся 15 октября 1956 года в театре «Лицеум», Лондон, Великобритания.

24 участницы боролись за титул. Победу одержала Петра Шюрман, представлявшая ФРГ. Её короновала победительница предыдущего года Сусана Дёйм.

Результаты

Участницы

Дебютировавшие страны 
 Япония, Марокко, Новая Зеландия, Тунис и Южно-Африканский Союз участвовали в первый раз.

Страны, вернувшиеся на конкурс 
 Египет, Швейцария и Турция последний раз участвовали в конкурсе в 1954 году.

Дополнительно 
 Две участницы этого конкурса в разные годы состязались на конкурсе «Мисс Европа»: Сирпа Хелена Койву (Финляндия) в 1956 году и Мадлен Отеле (Бельгия) в 1957 году, но без выдающихся результатов.
 Представительница Великобритании, Айрис Элис Кейтлин Уоллер, в 1956 году выступила на конкурсе «Мисс Вселенная 1956», став третьей вице-мисс.

См. также 
 Мисс Вселенная 1956

Примечания

Ссылки 
 
 

1956
События 15 октября
Октябрь 1956 года
1956 год в Лондоне